Le championnat du monde de squash 1982 est l'édition 1982 du championnat du monde qui se déroule du 6 au 16 novembre 1982 au National Exhibition Centre à Birmingham.
Jahangir Khan gagne son  titre de champion du monde consécutif en battant Dean Williams en finale.

L'évènement se déroule au National Exhibition Centre, Birmingham en Angleterre à partir des quarts de finale. Les tours précédents se déroulent dans les clubs de squash de différentes villes britanniques: Colwyn Bay, Blackpool, Bradford, Leeds, Wanstead, Basingstoke, Ilkeston and Colchester.

Têtes de série

Premier tour

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash

1982
Squash masculin
Squash masculin 1982
Monde masculin 1982
Monde masculin
Sport en novembre 1982